Le nom himba peut référer à plusieurs choses :
 au peuple des Himbas, vivant principalement en Namibie ;
 au dialecte himba de la langue héréro parlé par les Himbas ;
 au himba, autre nom de la langue simba, parlée au Gabon (sans lien avec les Himbas).